Heros steht für:
 Heros, einzelner männlicher Held aus der griechischen Mythologie mit halbgöttlicher Herkunft
 Heros (Gattung), Fischgattung aus der Familie der Buntbarsche
 Heros Unternehmensgruppe, ehemaliger Marktführer im Bereich der Wert- und Geldtransporte
 Heros Motorrad-Motoren- & Getriebebau, ein ehemaliger Hersteller von Motorrädern und Hilfsmotoren
 ASV Heros Dortmund, deutsche Rekordmeister im Ringen
 Heros (Rose), Rosenzüchtung anlässlich der 700-Jahr-Feier der Rosenstadt Uetersen
 Funkrufname der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

HEROS steht für:
 HEROS (Bundeswehr), Heeresführungsinformationssystem für die rechnergestützte Operationsführung in Stäben, Computer-Gefechtsinformationssystem der Bundeswehr
 HEROS (Holzspielzeug), deutscher Spielzeughersteller
 HEROS Rail Rent, Helvetic Rolling Stock GmbH, Unternehmen mit Schwerpunkt auf Vermarktung von gebrauchten Schienenfahrzeugen.

Heros ist der Name folgender Geistlicher:
 Heros I. († um 127), Bischof von Antiochia
 Heros II. (~151–~169), Bischof von Antiochia

Heros ist der Familienname folgender Personen:
 Félix de los Heros (1910–?), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Heroes

HEROS